Baixant de la Font del Gat és una popular sardana d'Enric Morera i Viura composta l'any 1926-1927, a la qual li va afegir lletra Antoni Vives i Batlle. És possible que aquesta composició es basés en alguna corranda popular anterior. En aquesta sardana apareix la famosa tonada de la cançó "Baixant de la Font del Gat".

La cançó es basa en una popular Font del Gat situada en els Jardins de Laribal, de la muntanya de Montjuïc (Barcelona), on des de mitjans del  les parelles d'enamorats acudien per obtenir intimitat, ja que estava situada en un dels llocs més solitaris de la muntanya.

Lletra

Referències 

Sardanes
Cançons en català